Pocket PC (сокращенно Р/РС или PPC) — программная и аппаратная платформа для карманных персональных компьютеров и коммуникаторов компании Microsoft, а также общее название устройств с сенсорным экраном, работающих под управлением операционной системы Windows Mobile. На некоторых таких аппаратах возможно запустить и другие ОС, например Linux, NetBSD.

В русском языке специального термина, обозначающего данный вид устройств, нет. Термин «карманный ПК» используется для обозначения всего класса мобильных компьютеров, которые в английском называются PDA.

В 2007 году компания Microsoft отказалась от использования названия Pocket PC в обозначении версий Windows Mobile 6, изменив соответственно схему обозначения устройств. Коммуникаторы должны называться Windows Mobile 6 Professional devices, а простые КПК (без телефонных функций) — Windows Mobile 6 Classic Devices. Однако, такие длинные названия неудобны, поэтому устройства на базе Windows Mobile продолжают называть Pocket PC.

Определение 

Согласно Microsoft, Pocket PC — это «наладонное устройство, которое позволяет пользователям хранить и получать сообщения электронной почты, контакты, встречи, проигрывать мультимедиафайлы, играть в игры, обмениваться текстовыми сообщениями через MSN Messenger, читать веб-страницы, и многое другое».

С технической точки зрения, Pocket PC — это стандарт от Microsoft, который устанавливает ряд аппаратных и программных требований к мобильному устройству, для того чтобы на него можно было наклеивать стандартный ярлык Pocket PC. В частности, любое такое устройство должно удовлетворять требованиям:
 работает под управлением Windows Mobile, редакции для Pocket PC
 поставляется с определённым набором приложений в ПЗУ
 имеет экран, чувствительный к прикосновению (сенсорный, touchscreen)
 имеет набор указательных кнопок (directional pad) или тачпад (touchpad)
 имеет набор перепрограммируемых кнопок для запуска приложений
 работает на процессоре ARM версии 4, Intel Xscale, MIPS или SH3.

Производители 

Pocket PC производились и продавались несколькими компаниями, в список которых входят HP (продукты семейств iPAQ и Jornada), Gigabyte, Acer, ASUS, E-TEN, Fujitsu Siemens Computers, Rover PC, HTC, i-Mate, Mitac, Samsung и другие.

См. также 
 Windows CE
 Список устройств Pocket PC

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Продукция Microsoft
Мобильные компьютеры